telegraf – urządzenie do przekazywania informacji
 telegraf maszynowy – używane na statkach urządzenie do wydawania poleceń sterujących do maszynowni
 telegraf bez drutu – radiowe urządzenie nadawczo-odbiorcze
 góra Telegraf – szczyt w Górach Świętokrzyskich
 Telegraf – bułgarski dziennik
 muzyczny telegraf – instrument muzyczny
 Aturi – roślina telegraf